Le tournoi de tennis de Munich est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 1996, classée en catégorie World Series, se dispute du  au .

Sláva Doseděl remporte le simple messieurs. En finale, il bat Carlos Moyà. 

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lan Bale et Stephen Noteboom.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Munich
 Saison 1996 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 1996
Munich
Tennis en Allemagne en 1996
Tennis en avril 1996
Tennis en mai 1996